Francesco Bagnaia (ur. 14 stycznia 1997 w Turynie) – włoski motocyklista.

Kariera 
Po sukcesie w Mistrzostwach Europy Minimoto i MiniGP 2009, Bagnaia przeniósł się do prestiżowego pucharu CEV w Hiszpanii, gdzie zajął trzecie miejsce (jeden wygrany wyścig w Albacete). Na sezon 2012 przedłużył kontrakt z Monlau Competicion i znowu wystartował w tym samym pucharze, tym razem udało mu się zwyciężyć wyścig w Barcelonie, natomiast 2013 to początek przygody z kategorią Moto3, gdzie został partnerem zespołowym Romano Fenatiego. Po zapoznawczym roku zmienił zespół na Team Sky-VR46, gdzie znowu ścigał się razem z Fenatim, nowością była też przesiadka na motocykle KTM'a, które w 2013 spisywały się o wiele lepiej niż Hondy.

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – Sezon w trakcie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1997
Włoscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Turynie